Schildchen steht für:

 Ein Etikett, insbesondere in einem Kleidungsstück
 Scutellum (Insekten), einen verhärteten Teil des Notums von Insekten
 Scutellum (Süßgräser), ein schildartiges Saugorgan bei Süßgräsern
 Schildlein, in der Heraldik ein Wappenschild als Wappenfigur oder Zubehör im Wappen

Siehe auch:

 Wappenschild #Schild in Schild, zu anderen Kleinschilden